Godiva puede aludir principalmente a Lady Godiva, noble anglosajona del siglo XI, pero también puede hacer referencia a:

 Godiva, un género de gusanos marinos.
 Godiva Chocolatier, un fabricante de bombones belga.
 (3018) Godiva, un asteroide.
 Godivia, una extensión del lenguaje de programación Java.
 Godiva banyulensis, molusco gasterópodo perteneciente a la familia Facelinidae.
 Godiva, villano de DC Comics cuya desnudez es cubierta por su pelo.

Cultura

Literatura 
 Govia, un poema escrito por Alfred Tennyson.
 No Lady Godiva, poema escrito por Charles Bukowski.
 Godiva en blue jeans, poema escrito por María Victoria Atencia.
 Las siete Lady Godivas, novela corta de 1939 escrita por Dr. Seuss.
 Godiva: The Viking Sagas, novela de 2004 escrita por David Rose.
 Godiva, novela de 2008 escrita por Nerys Jones.

Cine 
 Lady Godiva, película de 1911 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Lady Godiva of Coventry, película de 1955 protagonizada por Maureen O'Hara.
 La leyenda de Lady Godiva, cortometraje de 2004.
 Lady Godiva, película de 2005.
 Lady Godiva: Back in the Saddle, película de 2007.

Series 
 Godiva, serie de televisión protagonizada por Stephen Lobo.

Música 
 Godivia, una banda de heavy metal suiza.